Monty puede referirse a:

Seudónimos de personas
Xavier Monteys Verdaguer, futbolista español conocido como Monty.
Monserrat Torrent, modelo, animadora, bailarina y actriz chilena, conocida bajo el seudónimo Monty.
Montgomery Bernard Alexander, pianista jamaiquino de jazz, conocido como Monty Alexander,
Montaque N. Brown , luchador profesional estadounidense, conocido como Monty Brown.
Tavares Montgomery Williams, Jr, exjugador estadounidense de baloncesto, también conocido como Monty Williams.
Edgar Montillion Woolley, actor radiofónico, teatral, cinematográfico y televisivo estadounidense, conocido como Monty Woolley.

Ficción
Montgomery Burns, personaje de Los Simpsons, también conocido como Monty Burns.
Monty Mole, enemigo que aparece en los videojuegos de la saga de Mario.
Montgomery E. One, personaje de KND: Los Chicos del Barrio, también conocido como Monty One.

Otros usos
Monty Python, grupo británico de humoristas.
Monty, mascota del Club de Fútbol Monterrey.